Ochsental ist der Name folgender geographischer Objekte:

Täler:
 Ochsental (Silvretta), Quelltal der Ill an der Bieler Höhe in der Silvrettagruppe
 Ochsental (Verwall), Quelltal der Rosanna in der Verwallgruppe

Ort:
 Ochsental (Mulfingen), Weiler der Gemeinde Mulfingen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ochsenkar, Ortsname
 Ochsenthal, Ortsteil von Hammelburg